Uldum steht für:

 Uldum (Hedensted Kommune), eine Ortschaft in der Hedensted Kommune in der dänischen Region Midtjylland

Uldum ist der Familienname folgender Personen:

 Anda Uldum (* 1979), grönländischer Politiker und Musiker